Domnița se poate referi la următoarele:

Localități

în România
Domnița, Brăila (în trecut), actualmente Mihail Kogălniceanu, sat în cadrul comunei Râmnicelu, județul Brăila.
Domnița, Iași, sat în cadrul comunei Țibana, județul Iași.

în Ucraina
Domnița, Bârzula, sat în cadrul comunei Klîmentove, raionul Bârzula, regiunea Odesa.